Gravity est le mot anglais pour « gravité ». Il apparaît en français dans divers contextes.

Sciences et techniques 
 GRAVITY est un instrument de l'interféromètre du Très Grand Télescope, au Chili.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Gravity est une série télévisée américaine de dix épisodes diffuséeen 2010.
 Gravity est un film américano-britannique d'Alfonso Cuarón sorti en 2013.
 Gravity, titre anglais du film allemand Force d'attraction (Schwerkraft), réalisé par Maximilian Erlenwein et sorti en 2009.

Jeux vidéo 
 Gravity est une société coréenne d'édition et de publication de jeu vidéo.

Littérature et bande dessinée 
 Gravity est un super-héros des Marvel Comics.

Musique 

 Gravity, chanson de la chanteuse japonaise Māya Sakamoto, extraite de l'album Single Collection+ Nikopachi sorti en 2003 ;
 Gravity, chanson du groupe anglais Embrace, extraite de l'album Out of Nothing sorti en 2004 ;
 , chanson du chanteur américain John Mayer, sortie en 2005 et extraite de l'album live Try!, puis ressortie en 2007 et extraite de l'album studio Continuum ;
 , chanson de la chanteuse Sara Bareilles, single sorti en 2009 et extraite de l'album Little Voice ;
 Gravity, chanson de la chanteuse britannique Pixie Lott, extraite de l'album Turn It Up sorti en 2010 ;
 Gravity, chanson interprétée par Zlata Ognevich, représentant l'Ukraine au concours Eurovision de la chanson 2013 ;
 Gravity, EP du groupe de pop rock américain Against the Current sorti en février 2015 ;
 Gravity, chanson interprétée par Hovig, représentant Chypre au concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 Gravity, album de Bullet for My Valentine sorti en 2018.

Toponymie 

 Gravity, ville du comté de Taylor, en Iowa, aux États-Unis ;